Mikhaïl Petrovitch Grigoriev - en russe :  - (né le  à Tioumen en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Gazovik Tioumen, il débute en senior avec Khimik Moskovskaïa Oblast dans la Superliga en 2007. Il est sélectionné en deuxième ronde, en  par le Salavat Ioulaïev Oufa au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009. Il remporte la Coupe Gagarine 2011 avec le Salavat.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
2010 : participe au Match des étoiles de la Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga avec la Conférence Est (titulaire).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan=2|2006-2007|| Khimik Moskovskaïa Oblast 2 || Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| Khimik Moskovskaïa Oblast || Superliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| rowspan=3|2007-2008|| Khimik Moskovskaïa Oblast || Superliga || 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || ||
|-
| Khimik Moskovskaïa Oblast 2 || Pervaïa Liga || 17|| 2|| 6|| 8|| 24|| || || || || 
|-
| Neftianik Leninogorsk || Vyschaïa liga || 38|| 0|| 7|| 7|| 66|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2008-2009|| Ioujny Oural Orsk || Vyschaïa liga || 49|| 0|| 7|| 7|| 126|| 7|| 1|| 2|| 3|| 18
|-
| 2009-2010|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 13|| 0|| 1|| 1|| 8|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Tolpar || MHL || 43|| 9|| 16|| 25|| 86|| 13|| 2|| 3|| 5|| 16
|-
|  rowspan=2|2010-2011|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 21|| 1|| 2|| 3|| 8|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|Toros Neftekamsk || VHL || 15|| 1|| 1|| 2|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Tolpar || MHL || 10|| 1|| 4|| 5|| 18|| 11|| 2|| 5|| 7|| 14
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 27|| 0|| 1|| 1|| 10|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|Toros Neftekamsk || VHL || 24|| 3|| 1|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Tolpar || MHL || 1|| 0|| 1|| 1|| 6|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2012-2013 || HK Barys || KHL || 50|| 1|| 6|| 7|| 48|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2013-2014|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 53|| 7|| 7|| 14|| 40|| 7|| 2|| 1|| 3|| 16
|-
| 2014-2015|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 47|| 2|| 2|| 4|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL ||44 ||1 ||2 ||3 ||38 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2016-2017 || Admiral Vladivostok || KHL || 18|| 0|| 5|| 5|| 23|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2016-2017 || Avangard Omsk || KHL || 13|| 0|| 1|| 1|| 6|| 12|| 1|| 1|| 2|| 4 
|-
| 2017-2018 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 52|| 6|| 9|| 15|| 30|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2018-2019 || HK Spartak Moscou || KHL || 30|| 1|| 7|| 8|| 19|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2 
|-
| 2019-2020 || HK Dinamo Moscou || KHL || 45 || 1|| 3|| 4|| 14|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2020-2021 || HK Dinamo Moscou || KHL || 18 || 1 || 3 || 4 || 8 || 3 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 2021-2022 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 19|| 0|| 2|| 2|| 0|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2022-2023|| HK Barys || KHL |||| || || || ||

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Tioumen
Naissance en février 1991
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur du Ioujny Oural Orsk
Joueur du Neftianik Leninogorsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Toros Neftekamsk
Joueur du Barys Astana
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Metallourg Magnitogorsk